Czernica je název více míst v Polsku:

 Czernica (okres Krkonoše) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Jeżów Sudecki
 Czernica (okres Svídnice) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Dobromierz
 Czernica (okres Vratislav) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, část gminy Czernica
 Czernica (Pomořské vojvodství) – vesnice v Pomořském vojvodství, část gminy Brusy
 Czernica (Slezské vojvodství) – vesnice ve Slezském vojvodství, část gminy Gaszowice
 Czernica (Svatokřížské vojvodství) – vesnice ve Svatokřížském vojvodství, část gminy Staszów